Jantschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Borys Jantschuk (1935–2009) ukrainischer Schriftsteller
 Dmytro Jantschuk (* 1992), ukrainischer Kanute
 Eduard Jantschuk (1937–1994) ukrainischer Mineraloge
 Nikolai Jantschuk (1859–1921), ukrainisch-weißrussischer Ethnologe, Anthropologe und Schriftsteller
 Olena Jantschuk (* 1978), Geburtsname der ukrainischen Sängerin Rosava
 Olha Jantschuk (* 1995), ukrainische Tennisspielerin
 Oleksandr Jantschuk (* 1956), ukrainischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Pawlo Jantschuk (* 1986), ukrainischer Fußballspieler